Хорст Бёме (; 24 августа 1909, , Клингенберг, Саксония, Германская империя — пропал без вести 10 апреля 1945) — немецкий офицер, оберфюрер СС, командир айнзацгруппы B и C, руководитель полиции безопасности и СД в Праге.

Биография 
Хорст Бёме родился 24 августа 1909 года. Посещал начальную школу, потом стал работать экспедитором. Состоял в организации «Стальной шлем»,  и . 1 мая 1930 года вступил в НСДАП (билет № 236651). 1 февраля 1930 года был зачислен в ряды СС (№ 2821). С 1935 года служил в главном управлении СД в Берлине, где вскоре стал ближайшим сотрудником Рейнхарда Гейдриха.

В последующие годы принял от Гейдриха ряд особых поручений. В марте 1938 года совершил убийство Вильгельма фон Кеттелера, атташе немецкого посольства в Вене, которого ненавидели в СС за его антинацистскую деятельность. 30 января 1936 года получил звание
гауптштурмфюрера СС, 20 апреля 1937 года — штурмбаннфюрера СС, а в январе 1938 года стал оберштурмбаннфюрером и подполковником полиции.

После оккупации Чехословакии Германией в начале 1939 года Бёме стал руководителем полиции безопасности в имперском протекторате Богемии и Моравии со штаб-квартирой в Праге. На этой должности управлял всеми отделениями гестапо в протекторате. В рамках специальной акции в Праге 17 ноября 1939 года сыграл важную роль в депортации 1500 чешских студентов в концлагерь Заксенхаузен. 10 октября 1940 года принимал участие в совещании вместе с Гейдрихом, Гансом Франком, Адольфом Эйхманом и Гансом Гюнтером, целью которого было выполнение приказа Гитлера о мерах по депортации евреев в области протекторатов.

После убийства Гейдриха в мае 1942 года Бёме приказал принять «особые меры». По его предложению была уничтожена деревня Лидице, 184 мужчины расстреляно, 195 женщин отправлено в концлагерь Равенсбрюк, а 105 детей было доставлено в пересылочный лагерь в Лодзи, из которых 17 погибли.

В сентябре 1942 года был переведён в Бухарест, где стал полицейским атташе. С января по август 1943 года возглавлял айнзацгруппы B, осуществлявшую массовые убийства мирных граждан на оккупированной территории Белоруссии. С сентября 1943 по март 1944 года командовал айнзацгруппой C, действовавшей на территории Украины. В конце войны Бёме был командиром полиции безопасности и СД в Восточной Пруссии. С апреля 1945 года Бёме, принимавшего участие в боевых действиях вблизи Кёнигсберга, считали пропавшим без вести. После войны он был объявлен в международный розыск как военный преступник. В 1954 году окружной суд Киля признал его умершим. Считалось, что он либо погиб в боевых действиях, либо застрелился, чтобы не попасть в русский плен.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Пропавшие без вести во время Второй мировой войны
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост в Чехословакии
Персоналии:Холокост на Украине